Хорхе Дели Валдес е панамски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 48 мача за националния отбор на Панама.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Панамски футболисти